Туринах (; Суматра, 7. јун 1853 — Суматра, 7. јун 2012) Индонежанка је која је, по неким наводима, била једна од најстарија живих особа на свету, односно — ако се наводи потврде — најстарија жива особа у модерној историји.

Јавност је за њу први пут чула након што је 2010. у Индонезији проведен попис становништва. Тада је пописивачима као свој датум рођења навела 7. јун 1853. године. Своје наводе, међутим, није могла потврдити документима, што је објаснила тиме да их је 1965. уништила како би заштитила свој живот за време тадашњих масовних антикомунистичких покоља.

Према наводима медија, Турина је имала изврсно памћење, добар вид и добро је чула, те радила по кући све до смрти. Новинари су такође истакли да течно говори холандски језик, што је прилична реткост у данашњој Индонезији, а што сугерише да је барем најраније године живота провела под холандском влашћу, окончаном 1940-их.

Према неким изворима, умрла је за свој 159. рођендан, 7. јуна 2012. године. Ова тврдња није била потврђена због недостатка података.

Референце 

Рођени 1853.
Умрли 2012.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Индонежани